New Baltimore ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Baltimore (Michigan)
 New Baltimore (New York)
 New Baltimore (Ohio)
 New Baltimore (Pennsylvania)
 New Baltimore (Virginia)